Grüneisen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Grüneisen (1802–1878), Dichter und Theologe
 Eduard Grüneisen (1877–1949), deutscher Physiker
 Karl Christian Heinrich Grüneisen (1765–1831), Oberregierungsrat in Stuttgart
 Wladimir de Grüneisen (1868–nach 1932), Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Grüneisen-Parameter
 Zustandsgleichung von Mie-Grüneisen
 Dufrénit (auch: Grüneisenstein, Grüneisenerz, Kraurit oder Metanochlor)